Эверт (, , ) — немецкая и нидерландская фамилия. Известные носители:

 Эверт, Алексей Ермолаевич (1857—1926) — русский генерал.
 Эверт, Аполлон Ермолаевич (1845—после 1906) — русский генерал.
 Эверт, Артур (1890—1959) — немецкий революционер.
 Эверт, Борис Александрович — советский массовый убийца.
 Эверт, Валентина Александровна (Борисевич; род. 1946) — советская легкоатлетка, метательница копья.
 Эверт, Джин (1957—2020) — американская теннисистка, младшая сестра Крис Эверт.
 Эверт, Крис (род. 1954) — американская теннисистка.
 Эверт, Наталия Владимировна (1947—2016) — советский и российский художник-дизайнер, заслуженный художник России (2006).
 Эверт, Николай Аполлонович (1878—1915) — русский офицер, георгиевский кавалер.
 Эверт, Сергей Ермолаевич (1840—?) — владимирский губернский архитектор.
 Эверт, Татьяна Александровна — солистка балета Большого театра, жена художника-графика Е. Г. Соколова, мать мемуаристки Н. Е. Семпер.
 Эверт, Элиза (1907—1940) — немецкая революционерка.